Hermann Ruthenberg ist der Name folgender Personen:

* Hermann Ruthenberg (Ingenieur), deutscher Ingenieur, Konstrukteur und Unternehmer 
 Hermann Ruthenberg (Politiker), deutscher Politiker (SED), MdV